Salao puede referirse a:
El nombre común de la planta Arthrocnemum macrostachyum.
El nombre común de la planta Atriplex halimus.
El nombre común de la planta Chenopodium album.
El nombre común de la planta Chenopodium murale.
El nombre común de la planta '''Salsola oppositifolia.

José Antonio Martín Yáñez «Salao», cantaor de flamenco catalán. 

Salão, freguesia'' portuguesa perteneciente al municipio de Horta.